Петра Квітова була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Магдалену Рибарикову з рахунком 4–6, 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Birmingham Classic, одиночний розряд
2018